Карисиљо има више значења:

 Карисиљо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карисиљо (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карисиљо (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Карисиљо (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику